Финалът за Суперкупата на България през 2005 г. е 3-тият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2005 г. противопоставя ЦСКА, като шампион за сезон 2004 – 2005 и Левски, като носител на купата на страната за същия сезон. Срещата се провежда на 31 юли 2005 г. на стадион „Васил Левски“ и Левски триумфира с успех след дузпи. Любопитното е, че този мач за Суперкупата е първият, който се играе в София, и първият, който се решава с дузпи. Интересно е и че вечните съперници Левски и ЦСКА се срещат за първи път на финал за Суперкупата, като този е първи за „сините“.

Стартови състави 

Суперкупа на България по сезони
Футболни срещи на ПФК ЦСКА (София)
Турнири по футбол в София